Лукашино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лукашино — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Лукашино — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Лукашино — деревня в Тасеевском районе Красноярского края.